AIK Fotbolls säsong 1915

1915 - SM

Svenska Serien (1914-1915)

AIK:s matcher:

Källor

1915
Fotbollssäsongen 1915 efter lag
1915 i Sverige